Babinek – wieś woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gm. Banie
 Babinek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gm. Bielice